Константи́н Феокти́стов:
 Феоктистов, Константин Александрович (род. 1981) — российский режиссёр-мультипликатор студии анимационного кино «Мельница».
 Феоктистов, Константин Петрович (1926—2009) — советский космонавт.